Даниэль «Эрфан» Окечукву Олерум (; 13 марта 1983, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист играл на позиции нападающего.

Карьера 

Профессиональную карьеру начинал в «Энугу Рейнджерс», далее играл за «Шутинг Старз» после чего переехал в Иран, где провёл большую часть карьеры. В дебютный сезон выступал в клубе низшей иранской лиги «Пасаргад», в котором забил 28 мячей за 31 игру, после чего перебрался в Фулад. Далее выступал за «Абумослем», «Трактор Сази» и «Гостареш Фулад». В 2013 выступал за сербский клуб «Слобода» из города Ужице. После чего перебрался в Иорданию, выступал за «Аль-Вихдат» и «Шабаб Аль-Ордон», в котором и завершил карьеру в 2015 году.

Личная жизнь 
В сентябре 2006 года Олерум заявил, что принял ислам и что сменил имя на Эрфан.

Статистика 
Последнее обновление  конец сезона 2013/2014 

 Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 BBC Sport Article : Olerum Happy to be in Iran 
 The Nigerian Who Became Iranian(IranSportsPress.com) 
 Olerum Interview with Vanguard  
 Olerum Statistics 
 Nigerian sets Iranian League record 
 Olerum fires on in Iran 
 VIDEO : Olerum’s Hat trick 
 PersianFootball.com on olerum  

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Энугу Рейнджерс»
Игроки ФК «Шутинг Старз»

Игроки ФК «Абумослем»
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Трактор» Тебриз
Игроки ФК «Гостареш Фулад»
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Аль-Вихдат»